Смолинська сільська рада — Львівська область, Яворівський район
 Смолинська сільська рада — Чернігівська область, Чернігівський район